Por Cascade pode estar à procura de:

 Cascade (Idaho)
 Cascade (Iowa)
 Cascade (Montana)
 Cascade (Wisconsin)
 Cascade, um vírus de computador para sistemas DOS.

Ver também
 Cascade Locks
 Cascade Valley

Desambiguação